Cruiserweight hat folgende Bedeutungen:
englischer Ausdruck für Cruisergewicht
Rockband aus Texas, siehe Cruiserweight (Band)